Kerk van Niekerk (Het Hogeland);
 Kerk van Niekerk (Westerkwartier)